Pizzini ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Freiherr von Pizzini (1779–1837), Verantwortlicher Referent für die statistischen Jahresberichte im  Bayerischen Innenministerium (1808)
 Andrea Pizzini (* 1977), italienischer Filmemacher
 Carlo Alberto Pizzini (1905–1981), italienischer Komponist und Dirigent

Pizzini steht für:
 Pizzini, Kommunikationsmittel der Mafia, siehe Pizzino